Doormann ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Doormann (1709–1784), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hermann Doormann (1752–1820), deutscher Ratssyndicus und Diplomat
 Karl Doormann (1858–nach 1923), deutscher Gymnasiallehrer und Politiker (FVP, FVp), MdR
 Ludwig Doormann (1901–1992), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:

 Doorman
 Dormann
 Dorman